Tocar puede referirse a:
 El sentido del tacto.
 Interpretación musical: tocar un instrumento musical.

Véase también